Sirohi (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Sirohi (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sirohi